Trollkarlen från Oz kan syfta på

 Trollkarlen från Oz (bok) – en bok från 1900
 Trollkarlen från Oz – en film från 1939
 Trollkarlen från Oz (person) – en fiktiv karaktär i boken och filmen
 WOz – en modelleringsmetod för människa-datorinteraktion

Se även
 The Wizard of Oz